Koppeschaar steht für

 Carl Egon Koppeschaar (* 1953), niederländischer Wissenschaftsjournalist und -publizist
 einen nach ihm benannten Asteroiden, siehe (7973) Koppeschaar